Grigorian ou Grigoryan ou Krikorian (en ).

Patronyme 

 Aghvan Grigoryan (1969- ), haltérophilie arménien, porte-drapeau arménien aux Jeux olympiques d'été de 1996 ;
 Aleksandr Grigoryan (1966- ), entraîneur de football russo-arménien ;
 Armen Grigorian (1960- ), auteur, compositeur, guitariste et chanteur arménien ;
 Armen Grigorian (1983-), homme politique arménien ;
 Artak Grigorian (1987- ), footballeur arménien ;
 Artur Grigoryan {1967- ), boxeur ouzbek ;
 Asmik Grigorian (1981-  ), cantatrice soprano arménienne-lithuanienne ;
 Avetik Grigorian (1989- ), joueur d'échecs arménien ;
 Bagrat Grigorian (1939-199), peintre arménien ;
 Eric Grigorian (1969- ), photographe iranien naturalisé américain, d'origine arménienne ;
 Karen Grigorian (1967-1975), joueur d'échecs arménien ;
 Karen H. Grigorian (1995- ), joueur d'échecs arménien ;
 Levon Grigorian (1967-1989), joueur d'échecs arménien ;
 Nairi Grigorian (1968- ), artiste-peintre franco-arménien ;
 Sabrina Grigorian (1956-1986), actrice de théâtre d'origine arménienne née en Italie ;
 Violette Krikorian (1962- ), poétesse arménienne.